Влади́мир Никола́евич Орло́в (настоящая фамилия Шапи́ро; 1908—1985) — советский литературовед, редактор, журналист. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Биография 

Родился  (5 июля) 1908 года в городе Валдае Новгородской губернии (ныне Новгородской области) в семье служащего. В 1925 году окончил среднюю школу в Ленинграде. В 1929 году окончил словесное отделение Ленинградского института истории искусств.

В 1929—1937 годах сотрудничал во многих ленинградских газетах и журналах. В 1938—1939 годах заведовал критическим отделом журнала «Литературный современник».

В 1941—1942 годах был специальным корреспондентом фронтовой печати; в 1944—1946 годах — членом редколлегии журнала «Звезда». С 1945 года работал старшим научным сотрудником Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

Литературной деятельностью В. Н. Орлов занимался с 1926 года. Опубликовал отдельными изданиями литературоведческие работы: «Эпиграмма и сатира» (Из истории литературной борьбы XIX века. Т. 1 1800—1840), «Денис Давыдов», «А. С. Грибоедов», «Радищев и русская литература», «Александр Блок. Очерк творчества» (1956), «Дневник В. К. Кюхельбекера» (1929), «Русские просветители 1790—1800-х годов» (1950), сборники «Поэты-радищевцы» (1935, 1952, 1961), «Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика» (1951) и др., а также много статей в периодической печати. В 1978 году издал биографическую книгу о А. А. Блоке «Гамаюн».

В 1956—1970 годах  «Библиотеки поэта» (издательство «Советский писатель»).

Умер 8 марта 1985 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на  Волковского кладбища.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за книгу «Русские просветители 1790—1800-х годов» (1950)
 медаль «За оборону Ленинграда»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Сочинения 
 Пути и судьбы. Литературные очерки (1971)
 Гамаюн. Жизнь Александра Блока (1977)

Примечания 

Писатели-соцреалисты
Блоковеды
Декабристоведы
Сотрудники Пушкинского Дома
Литераторы, известные под псевдонимами